Simao o en su variante portuguesa Simão puede referirse a:

Simao, población en China.

-Nombre portugués para Simón.

Simão,  exfutbolista portugués.
Simão,  futbolista de Mozambique.
Simão,  exfutbolista portugués.
Simão, político y economista brasileño.
Simão,  (1510-1579) sacerdote jesuita portugués.
Simão,  futbolista portugués.
Simão, exfutbolista brasileño

-Lugares nombrados São Simão <San Simón>.

São Simão, población en Brasil
São Simão, población en Portugal